Línea 100 puede referirse a:

 Línea 100 de colectivos de Buenos Aires, Argentina.
 Línea 100 de buses de Cuenca, Ecuador.
 Línea 100 de autobuses de Madrid, España.
 Línea 100 es una línea que comunica Madrid (España) con Hendaya (Francia).
 Línea 100 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.
 Línea 100 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.